Pedralba de la Pradería kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedralba de la Pradería (ort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pedralba de la Pradería (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar